Minneapolis and St. Louis Railroad Depot steht für folgende im NRHP gelisteten Objekte:

 Minneapolis and St. Louis Railroad Depot (Brown County, South Dakota), ID-Nr. 76001720
 Minneapolis and St. Louis Railroad Depot (Codington County, South Dakota), ID-Nr. 85003477
 Belview Minneapolis and St. Louis Railroad Depot, ID-Nr. 80002129
 Fairfax Minneapolis and St. Louis Railroad Depot, ID-Nr. 86001921